Дми́трий Фила́тов:
 
 Филатов, Дмитрий Иванович (1925—2004) — советский партийный и государственный деятель, председатель Смоленского исполнительного комитета областного Совета.
 Филатов, Дмитрий Петрович (1876—1943) — российский эмбриолог.